Mitterspiel ist der Name folgender Orte:

 Mitterspiel (Gemeinde Deutschlandsberg), Katastralgemeinde der Stadt Deutschlandsberg, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark
 Mitterspiel (Gemeinde Pusterwald), Ortsteil der Gemeinde Pusterwald, Bezirk Murtal, Steiermark